

Patronyme 
 Charles Auffray (1887-1957), homme politique français.
 Charles Auffray (né en 1951), chercheur français.
 Charles Auffray (né en 1973), joueur de tennis français.